6108 Glebov – asteroide della fascia principale
 Alek Glebov – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino sloveno naturalizzato russo
 Danil Glebov – calciatore russo
 Natalie Glebova – modella canadese di origine russa
 Natal'ja Glebova – pattinatrice sovietica